Кирдій, або Кердей.

 Сигізмунд Кердей
 Ян Кердей — українсько-польський шляхтич, на службі в султана Сулеймана І, кількаразовий посол від Порти до короля Сиґізмунда І Старого.

Див. також 
 Кердеї